Музыкальный фестиваль «Crescendo» — ежегодный форум (мероприятие) молодых российских музыкантов, фестиваль нового поколения русской исполнительской школы. Проводится Министерством культуры Российской Федерации, Российским государственным театральным агентством, Администрацией Псковской области .

Название фестиваля происходит от музыкального термина, обозначающего постепенное увеличение силы звука. В нотах crescendo обозначается знаком «<», или сокращённо cresc.

Возникновение 
Идея проведения музыкального фестиваля появилась у известного российского продюсера, заслуженного деятеля искусств России,
профессора Давида Смелянского летом 2003 года. Он пригласил к сотрудничеству известного пианиста Дениса Мацуева, победителя XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, ставшего соавтором проекта. Фестиваль «родился» в Псковском Кремле на одной из репетиций программы, посвященной празднованию 1100-летия Пскова.

Идея проведения фестиваля «Crescendo» была одобрена Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. Было принято решение о ежегодном проведении фестиваля под патронатом Администрации Президента Российской Федерации.

Задачи 
 собрать воедино по всему миру известных молодых музыкантов, ставших звездами мирового музыкального искусства
 продемонстрировать высочайший творческий потенциал современной отечественной музыкальной культуры
 привлечь общественное внимание к творчеству молодых талантливых исполнителей
 сделать ещё более насыщенной культурную жизнь России и, в первую очередь, её молодёжной аудитории

Хронология

Организаторы 
Организатор проведения музыкального фестиваля «Crescendo» — Российское государственное театральное агентство (РГТА).

РГТА участвует в создании и прокате театральных спектаклей, музыкальных проектов, организует гастроли театров и музыкальных коллективов в России и за рубежом. Идея создания агентства принадлежит его бессменному руководителю Давиду Яковлевичу Смелянскому в мае 2003 г.

Д. Я. Смелянский первым в России был удостоен Дягилевской премии «За возрождение профессии театрального продюсера в России».

Руководство 
 Арт-директором фестиваля является народный артист России, лауреат государственной премии в области литературы и искусства, Победитель XI международного конкурса им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, вице-президент фонда «Новые имена»  Денис Мацуев.
 Генеральный продюсер — генеральный директор «Российского государственного театрального агентства», заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор РАТИ (ГИТИС) Давид Смелянский.

Примечания

Ссылки 
 Юбилей фестиваля 
 Статья информационного агентства РИА-Новости
 Статья «Молодое и сильное крещендо» 
 Денис Мацуев 
 Д. Мацуев на РИА-Новости 
 Статья-описание 

Музыкальные фестивали России